Ярчовецкий сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ярчовцы.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ярчовцы 
 с. Ольшанка 
 с. Жуковцы 
 с. Мшана 
 с. Подгайчики 
 с. Волосовка

Примечания